Die Ewige Tabelle der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) ist eine Zusammenfassung aller Meisterschaftsspiele der Herren (inklusive Play-off-Spiele) der Tischtennis-Bundesliga seit ihrer Neugründung im Jahr 1966. Die Berechnung entspringt der 2-Punkte-Regel, jedoch sind seit der Reduzierung der Spieler von vier auf drei Mann pro Team, im Jahr 2008, Unentschieden nicht mehr möglich.

Rekordmeister Borussia Düsseldorf führt die Rangliste an und hat in der 55-jährigen Bundesliga-Geschichte, seit dem Aufstieg im Jahr 1967, 54 Saisons bestritten und dabei 29 Mal die Meisterschaft gewonnen (Erfolgsquote von 54 %). Dabei waren 64 Vereine mindestens einmal erstklassig und neun Vereine nur eine Saison in der höchsten Tischtennisliga aktiv. Jüngster Spieler war dabei Timo Boll, der sein erstes Bundesligaspiel im Alter von 14 Jahren gegen den zehn Jahre älteren Philippe Saive im Trikot des TTV Gönnern bestritt.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2020/21 in der TTBL. Der aktuelle Meister(M) und Pokalsieger(P) wird in Klammern hinter dem Verein erwähnt.

Stand: Saisonende 2019/20

Weblinks 
 Ewige Tabelle

Einzelnachweise 

Tischtennis (Deutschland)